FV Illertissen (celým názvem: Fußballverein Illertissen e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v bavorském městě Illertissen. Založen byl v roce 1921. Od sezóny 2012/13 působí v Regionallize Bayern, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Vöhlinstadionu s kapacitou 4 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Zajímavosti na klubu bylo, že se do sezóny 2011/12 zúčastňoval württemberských zemských soutěží namísto bavorských. Tato neobvyklá výjimka v německém fotbalu byla přerušená až v sezóně 2012/13, kdy Illertissen přešel poprvé ve své historii do bavorského fotbalového svazu a tím začal hrát dané soutěže.

Získané trofeje 

 WFV-Pokal ( 1× )
 1962/63

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 2002–2003: Landesliga Württemberg – sk. ?
 2003–2008: Verbandsliga Württemberg
 2008–2012: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 2012– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1921